Příjmení Ribeiro nosí více významných osobností:

 Adriano Leite Ribeiro (* 1982) – brazilský fotbalový útočník a reprezentant
 Alfonso Ribeiro (* 1971) – americký herec, režisér a moderátor
 António Ribeiro (1928–1998) – portugalský kardinál
 Cristovam Roberto Ribeiro da Silva (Cristovam; * 1990) – brazilský fotbalový obránce
 Fernanda Ribeirová (* 1969) – portugalská atletka, běžkyně
 Gilberto Ribeiro Gonçalves (* 1980) – brazilský fotbalista
 João Ubaldo Ribeiro (1941–2014) – brazilský spisovatel
 Mike Ribeiro (* 1980) – kanadský hokejový útočník
 Ricardo Abreu Ribeiro (* 1990) – portugalský fotbalový brankář

Místní název
 Ribeira da Janela – obec v okresu Porto Moniz na Madeiře